Leinmühle ist der Ortsname von

 Leinmühle (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Leinmühle (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Leinenmühle